Patrinia är ett släkte av kaprifolväxter. Patrinia ingår i familjen kaprifolväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Patrinia